Trollklobb kan syfta på följande platser:

Finland 

 Trollklobb, Åland, 
 Trollklobb, Iniö, Åboland,

Se även
Trollkobben
Trollkobbarna
Trillkobben

Robotskapade Finlandförgreningar